Тоби — слово являющиеся рядом географических названий в Японии, Великобритании, Франции и именем собственным:

 Тоби, Майк (род. 1994) — американский и словенский баскетболист.
 Тоби, Марк (1890—1976) — американский художник, представлявший северо-западную школу абстрактного экспрессионизма.

География 
 Тоби — остров в Палау.
 Тобианский язык — один из микронезийских языков.
 Тоби — одно из названий штата Хатохобеи в Палау.

Другое 
  — название испанского фильма в жанре фэнтези-драмы.
  — название 5-го месяца коптского календаря.
  — технический термин в игре Го.
 Тоби — сокращённое название антибиотика Тобрамицин в европейских странах.
 Тоби — один из отрицательных персонажей аниме и манги Наруто.
 Тоби — российский музыкальный исполнитель.